Als Europameisterschaft 1989 oder EM 1989 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1989 stattfanden:

 American-Football-Europameisterschaft 1989 in Deutschland
 Baseball-Europameisterschaft 1989 in Frankreich
 Basketball-Europameisterschaft 1989 in Zagreb (Jugoslawien)
 Bob-Europameisterschaft 1989 in Winterberg (Deutschland)
 Boxeuropameisterschaften 1989 in Athen (Griechenland)
 Curling-Europameisterschaft 1989 in Engelberg (Schweiz)
 Dreiband-Europameisterschaft 1989 in Viersen (Deutschland)
 Eishockey-Europameisterschaft 1989 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1989 in Stockholm und Södertälje (Schweden)
 Eishockey-Europameisterschaft der U18-Junioren 1989 in Kiew (UdSSR)
 Eishockey-Europameisterschaft der Frauen 1989 in Düsseldorf und Ratingen (Deutschland)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1989 in Birmingham (Großbritannien)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1989 in Göteborg (Schweden)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft der Frauen 1989 in West-Berlin (Deutschland)
 Freiwassereuropameisterschaften 1989 in Stari Grad (Jugoslawien)
 U-16-Fußball-Europameisterschaft 1989 in Dänemark
 Fußball-Europameisterschaft der Frauen 1989 in Lüdenscheid, Siegen und Osnabrück (Deutschland)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1989 in Athen (Griechenland)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1989 (Frauen) in Manchester (Großbritannien)
 Inline-Speedskating-Europameisterschaften 1989 in Pico (Portugal)
 Judo-Europameisterschaften 1989 in Helsinki (Finnland)
 Karate-Europameisterschaft 1989 in Titograd (Jugoslawien)
 Europameisterschaften im Modernen Fünfkampf 1989 in Umeå (Schweden) und Modena (Italien) 
 Motorrad-Europameisterschaft 1989
 Poolbillard-Europameisterschaft 1989 in Schaan (Liechtenstein)
 Poolbillard-Jugendeuropameisterschaft 1989 in Schaan (Liechtenstein)
 Ringer-Europameisterschaften 1989 in Oulu (Finnland) und Ankara (Türkei)
 Naturbahnrodel-Europameisterschaft 1989 in Garmisch-Partenkirchen (Deutschland)
 Naturbahnrodel-Junioreneuropameisterschaft 1989 in Bruck a. d. Gr. (Österreich)
 Europäische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1989 in Haifa (Israel)
 Schwimmeuropameisterschaften 1989 in Bonn (Deutschland)
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 1989 in Helsinki (Finnland)
 Turn-Europameisterschaften 1989 (Frauen) in Brüssel (Belgien)
 Turn-Europameisterschaften 1989 (Männer) in Stockholm (Schweden)
 Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 1989 in Stuttgart, Sindelfingen, Hamburg und Karlsruhe (Deutschland)
 Volleyball-Europameisterschaft der Männer 1989 in Stockholm und Örebro (Schweden)
 Wasserball-Europameisterschaft 1989 in Bonn (Deutschland)

!Europameisterschaft
1989